Во́стрикова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Вострикова, Анна Сергеевна (род. 2002) — российская спортсменка (шорт-трек).
 Вострикова, Елена Петровна (род. 1989) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Вострикова, Ирина Анатольевна (род. 1970) — российская легкоатлетка.
 Вострикова, Мария Николаевна (род. 1993) — российская тяжелоатлетка.
 Вострикова, Прасковья Егоровна (1919—1991) — доярка совхоза, Герой Социалистического Труда.